La Serie A1 1986-87 fue la edición número 65 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 20 de septiembre de 1987. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los dos primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados entre el 11 y el 14 jugarían un play-out junto con ocho equipos de la A2, los clasificados entre la tercera y la décima posición. Los doce equipos se dividieron en dos grupos, verde y amarillo, enfrentándose todos contra todos en un sistema de liga. El primero de cada grupo ascendería o se mantendría en la máxima categoría.

El campeón sería por vigésimo tercera vez en su historia el Tracer Milano tras derrotar en la final al Mobilgirgi Caserta en tres partidos. Descendieron a la Serie A2 Fantoni Udine, Hamby Rimini, Yoga Bologna y Cantine Riunite Reggio Emilia, mientras que consiguieron plaza de ascenso Benetton Treviso, Liberti Firenze, Napoli Basket y Filanto Desio.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Play-out
Los play-out se organizaron en dos grupos de seis equipos cada uno, jugándose una liguilla de ida y vuelta. Participaron los clasificados entre los puestos 11 y 14 de la Serie A1, y los clasificados del 3º al 10º puesto en la Serie A2. Los dos primeros clasificados de cada grupo jugaría la temporada 1987-1988 en la Serie A1, el resto en la Serie A2.

Grupo verde

Ningún equipo del grupo verde asciende o desciende.

Grupo amarillo

Alfasprint Napoli y Filanto Desio ascendieron a la Serie A1. Yoga Bologna y Cantine Riunite Reggio Emilia desdendieron a la Serie A2.

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1987
Baloncesto en 1986
Baloncesto en 1987